Михаи́л Андре́ев: Андреев, Михаил (1916 — ?) — советский футболист.
 Андреев, Михаил (род. 1976) — российский футболист.
 
 Андреев, Михаил Андреевич (1908—1977) — советский государственный деятель.
 Андреев, Михаил Васильевич (род. 1954) — поэт.
 Андреев, Михаил Данилович (1908—1970) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Андреев, Михаил Леонидович (род. 1950) — литературовед, член-корреспондент РАН.
 Андреев, Михаил Львович (Шейнкман; 1903—1988) — старший майор государственной безопасности.
 Андреев, Михаил Никанорович (1867 — не ранее 1917) — русский генерал-майор.
 Андреев, Михаил Николаевич (1904—1947) — советский военный деятель, полковник.
 Андреев, Михаил Семёнович (1848—1919) — русский генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны.
 Андреев, Михаил Степанович (1873—1948) — этнограф и лингвист, член-корреспондент АН СССР.